Marchesetti – cognome italiano
 Carlo Marchesetti – archeologo, paleontologo e botanico italiano
 Mattia Marchesetti – calciatore italiano